Гран-прі Бельгії 1950 (офіційно — Grand Prix Automobile de Belgique) — автоперегони чемпіонату світу з Формули-1, які відбулися 18 червня 1950 року. Гонка була проведена на трасі Спа-Франкоршам у Спа (Бельгія). Це п'ятий етап чемпіонату світу і дванадцяте Гран-прі Бельгії в історії.  

Переможцем гонки став аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо (Альфа-Ромео). Друге місце посів Луїджі Фаджолі (Альфа-Ромео), а третє — Луї Розьє (Талбот-Лаго).

Чинним переможцем гонки був Луї Розьє, який у 1949 році виступав за команду Талбот.

Учасники

Положення у чемпіонаті перед гонкою 

Особистий залік

Кваліфікація

Гонка

Положення в чемпіонаті після гонки 

Особистий залік

Примітки

Посилання 
Гонка на офіційному сайті Формули-1
 

1950
Червень 1950
Бельгія
1950 у бельгійському спорті